Le tournoi de tennis de Nice est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1988, classée en catégorie Tier V, se dispute du 11 au .

Sandra Cecchini remporte le simple dames. En finale, elle bat Nathalie Tauziat, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Catherine Suire et Catherine Tanvier.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Nice
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Nice
Tennis en France en 1988
Tennis en juillet 1988